Le stade Lambrakis est un stade situé à l'île de La Réunion dans la commune du Port. C'est le stade principal de la SS Jeanne d'Arc.

Liens externes 
 www.ville-port.re

Stade multifonction en France
Stade de football à La Réunion
Stade d'athlétisme à La Réunion
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Architecture au Port (La Réunion)